De 25e editie van het Europees kampioenschap volleybal vrouwen vrouwen 2007 werd van 20 tot en met 30 september gehouden in België en Luxemburg. Er namen voor het eerst zestien ploegen deel, waardoor er gespeeld werd in vier groepen van vier landen. Het Europees kampioenschap wordt georganiseerd door de CEV, de Europese Volleybalbond.

Eerste ronde 
De beste drie teams uit elke groep gaan door naar de tweede ronde. De eerste ronde werd gespeeld in Hasselt en in Charleroi.

Groep A 
De wedstrijden in groep A werden gespeeld in de Spiroudome in Charleroi.

Groep B 
De wedstrijden in groep B werden gespeel in sporthal Alverberg in Hasselt.

Groep C 
In Charleroi

Groep D 
In Hasselt.

Tweede ronde 
De drie beste landen uit de groepen A en C spelen verder in groep E. Die uit de groepen B en D in groep F. De resultaten van de wedstrijden uit de eerste ronde tegen landen die zich gekwalificeerd hebben voor de tweede ronde, worden meegenomen in deze groepsfase. Ook de tweede ronde werd in Hasselt en Charleroi gespeeld.

De winnaar van elke groep speelt tegen de nummer twee van de andere groep in de halve finale.

Groep E 
In Charleroi

Groep F 
In Hasselt.

Halve finales 
Vanaf de halve finale werd het toernooi gespeeld in de stad Luxemburg.

Troostfinale

Finale

Eindrangschikking

Externe link 
 Officiële site

Europees kampioenschap volleybal
Volleybal in 2007
Volleybal in België
Volleybal
Volleybal